Truncatellina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Lowe 1852. Truncatellina ingår i familjen grynsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Grynsnäckor
Truncatellina